Atalay ist ein türkischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Atalay Babacan (* 2000), türkischer Fußballspieler
 Atalay Filiz (* 1986), mutmaßlicher türkischer Mörder

Familienname 
 Akın Atalay, türkischer Medienschaffender
 Beşir Atalay (* 1947), türkischer Soziologe und Politiker
 Ecem Atalay (* 1999), türkische Schauspielerin
 Erdoğan Atalay (* 1966), deutscher Schauspieler
 Faruk Atalay (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Hüseyin Atalay (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Mahmut Atalay (1934–2004), türkischer Ringer
 Muammer Atalay (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Mücahit Atalay (* 1991), türkischer Fußballtorhüter
 Muhammet Atalay (* 1989), türkischer Radrennfahrer
 Pinar Atalay (* 1978), deutsche Hörfunk- und Fernsehmoderatorin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname